Warmington (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Warmington (Warwickshire), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire